Флаг трансгендерных людей  — символ гордости (прайда). Первый и наиболее популярный состоит из продольных полос голубого, розового и белого цвета. Его создала в 1999 году трансгендерная женщина Моника Хелмс. Она объясняет, что голубые и розовые полосы символизируют мужской и женский пол соответственно, тогда как белый — другие состояния (интерсекс, трансгендерность, неопределённый гендер). Флаг призван обозначить равноценность всех гендерных идентичностей.

Флаг трансгендеров так же как и радужный флаг признаны ЛГБТ сообществом и используется для представления трансгендерного сообщества. Он не является единственным используемым.

Примечания 

Трансгендерность
Символика ЛГБТ